Příjmení Hrstka nosí více významných osobností:

 Adolf Hrstka (1864–1931) – český lékař a vlastivědný pracovník
 Jaroslav Hrstka (1938–2015) – český malíř
 Lubomír Hrstka (* 1946) – český hokejista
 Lucie Hrstková-Pešánová (* 1981) – česká reprezentantka v alpském lyžování
 Martin Hrstka (* 1967) – český hokejista
 Oldřich Hrstka (1896–1943) – český autor básnické sbírky z vězení

Externí odkazy